Aljaraque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aljaraque (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Aljaraque (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar